Raw Like Sushi ("crudo come il sushi" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Raw Like Sushi – album di Neneh Cherry del 1989
 Raw Like Sushi – album dei Mr. Big del 1990
 Raw Like Sushi II – album dei Mr. Big del 1992
 Japandemonium: Raw Like Sushi 3 – album dei Mr. Big del 1994